Хвоёнка —  деревня в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района
 Хвоенка —  река в Ленинградской области, в истоке реки Заголоденка